План де Ајала има више значења:

 План де Ајала (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 План де Ајала, Лос Трес Каминос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 План де Ајала (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 План де Ајала (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајала (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 План де Ајала (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 План де Ајала, Санта Роса (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 План де Ајала (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Ајала (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 План де Ајала (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 План де Ајала (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 План де Ајала (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 План де Ајала (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Ајала (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Ајала (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Ајала (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Ајала (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де Ајала, Кампо Синко (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 План де Ајала, Ел Занхон (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 План де Ајала (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 План де Ајала (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајала, Лас Калабазас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајала (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајала (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајала (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајала (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајала (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 План де Ајала (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 План де Ајала (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Ајала (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Ајала (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Ајала (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Ајала (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Ајала (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику